El Torneig de Brisbane 2014, també conegut com a Brisbane International 2014, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 en categoria masculina i als Premier Tournaments en categoria femenina. La sisena edició se celebrà entre el 29 de desembre de 2013 i el 5 de gener del 2014 al Queensland Tennis Centre de Brisbane, Queensland, Austràlia.

El tennista local Lleyton Hewitt va tornar a guanyar el títol a Brisbane per tercera ocasió, catorze anys després del segon (1998, 2000), i també el primer títol des de 2010. La tennista estatunidenca Serena Williams va reeditar el títol aconseguit en l'edició anterior.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2014
ATP World Tour 2014
WTA Tour 2014